Daphnis și Chloe  se poate referi la:

 Literatură
 Daphnis și Chloe – roman de dragoste de scriitorul grec Longos

 Muzică și balet
 ''Daphnis și Chloe – balet, muzica Maurice Ravel